Чемпіонат Італії з футболу 1910—1911 — чотирнадцятий сезон футбольного чемпіонату в Італії. В чемпіонаті брали участь 13 команд. Матчі проходили з 27 листопада 1910 по 18 червня 1911. Переможцем турніру втретє став Про Верчеллі.

Кваліфікація

П'ємонт-Ломбардія-Лургія 
Підсумкова таблиця

Результати

Венето-Емілія-Романья 
Підсумкова таблиця

Результати

Фінал 
Матчі пройшли 11 та 18 червня 1911.

Література 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1911
Італія
Італія